Арельяно ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 16,8 км². Население — 163 человек (2016). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

В 6,5 км к югу от Арельяно расположены руины римского поселения Аурелиан () и посвящённый им музей. Название муниципалитета происходит от названия этого поселения.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Los Arellano

Муниципалитеты Наварры